Дресден има више значења:
 Дресден
 Дресден (Њујорк)
 Дресден (Канзас)
 Дресден (Охајо)
 Дресден (Тенеси)